Чемпионат мира по плаванию на короткой воде 1997 — третий чемпионат мира по плаванию в 25-метровом бассейне. Прошел с 17 по 20 апреля 1997 года в Гётеборге (Швеция).

Таблица медалей

Мужчины

Женщины

Сокращения 
 WR — рекорд мира
 CR — рекорд чемпионатов мира
 ЕR — рекорд Европы

1997
Апрель 1997 года
Спорт в Швеции в 1997 году
Международные спортивные соревнования в Гётеборге